Ано́хин (Ано́хина) — русская фамилия. Известные носители:

Анохин

А 
 

 
 Анохин, Анатолий Александрович (1942—2021) — экономико-географ, доктор географических наук (1987), профессор, член Президиума РГО (2000).
 Анохин, Андрей Викторович (1867—1931) — этнограф и фольклорист.
 Анохин, Афанасий Степанович (1904—1975) — советский композитор, дирижёр, педагог, лектор-музыковед.

В 
 Анохин, Вадим Владимирович (род. 1992) — российский фехтовальщик.
 Анохин, Василий Николаевич (род. 1983) — российский государственный деятель, врио Губернатора Смоленской области с 2023 года.
 
 Анохин, Виталий Витальевич (1941—2003) — кинооператор документального кино.

Г 
 Анохин, Генрих Иосифович (1925—2006) — учёный, член Фарерской Академии наук и литературы.

Д 
 Анохин, Дмитрий Алексеевич (1924—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Анохин, Иван Фёдорович (1902—1977) — Герой Советского Союза.
 
 Анохин, Леонид Демидович (род. 1933) — учёный и ветеран АПК, Герой Социалистического Труда.
 Анохин, Максим Олегович (род. 1988) — нидерландский продюсер и диджей украинского происхождения.
 Анохин, Михаил Иванович (род. 1938) — учёный, доктор медицинских наук, профессор, писатель. Автор научных трудов в области пульмонологии и физиологии.
 Анохин, Николай Юрьевич (род. 1966) — русский художник.
 Анохин, Павел Викторович (род. 1962) — депутат Государственной Думы РФ 3-го и 4-го созывов.
 
 
 Анохин, Юрий Михайлович (род. 1956) — Герой Российской Федерации.



Двойная фамилия 
 Львов-Анохин, Борис Александрович (1926—2000) — театральный режиссёр, балетовед, критик.

См. также 
 Анохино
 Анохинское
 Анохины (Онохины) — о дворянских родах